praia-grandense – abitanti di Praia Grande (San Paolo)
praia-grandense – abitanti di Praia Grande (Santa Catarina)